Cras è il nome di alcuni comuni francesi:
 Cras – Isère
 Cras – Lot
 Cras-sur-Reyssouze – Ain